Serie C 1945-1946 – edizione speciale del campionato di calcio italiano
 Serie C 1945-1946 – edizione speciale del campionato di calcio italiano gestito dalla Lega Nazionale Alta Italia
 Serie C 1945-1946 – edizione speciale del campionato di calcio italiano gestito dalla Lega Nazionale Centro-Sud